De Maag Lever Darm Stichting is een Nederlandse stichting die zich inzet voor maag- lever- en darmpatiënten en in 1981 werd opgericht als de Nederlandse Lever Stichting. De stichting financiert dan wel verzorgt onderzoek en voorlichting over het spijsverteringskanaal. De stichting wordt ondersteund door zo'n 20.000 vrijwilligers.

Geschiedenis 
In 1984 zette de stichting in Groningen een patiëntenhuis op, waar patiënten en familie onderdak konden vinden tijdens hun behandeling. Na de oprichting als Nederlandse Lever Stichting in 1981, wijzigde ze haar naam in 1985 in Nederlandse Lever Darm Stichting. In 1988 werd de eerste brochure door de stichting uitgegeven (over hepatitis B) en in 1992 werden de eerste onderzoekssubsidies toegekend. In 1996 wijzigde de stichting wederom haar naam, nu in het huidige Maag Lever Darm Stichting, om haar werkterrein beter tot uitdrukking te brengen.

Geneeskundige organisatie